Robert Valentin Tatu (ur. 3 lipca 1996) – rumuński skoczek narciarski, reprezentant klubu CS Dinamo Braszów. Uczestnik zimowych igrzysk olimpijskich młodzieży (2012), zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy (2013) oraz mistrzostw świata juniorów (2014). Medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
W marcu 2009 zajął 11. i 9. miejsce na nieoficjalnych mistrzostwach świata dzieci w Zakopanem. We wrześniu 2010 zadebiutował w Alpen Cupie, zajmując 68. i 58. lokatę w Kranju. W tym samym miesiącu po raz pierwszy wystartował w zawodach FIS Cupu, kończąc zawody w Falun na 25. i 26. pozycji. W grudniu 2011 zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 53. miejsce w Erzurum. 14 stycznia 2012 zajął 17. lokatę indywidualnie na zimowych igrzyskach olimpijskich młodzieży w Seefeld. 12 lutego 2012 zdobył brązowy medal na mistrzostwach krajów bałkańskich w Râșnovie. W lutym 2013 wystartował na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy, gdzie zajął 18. miejsce indywidualnie oraz 5. w drużynie męskiej. 28 września 2013 zajął 3. lokatę w zawodach FIS Cupu w Râșnovie. 31 stycznia 2014 na mistrzostwach świata juniorów w Predazzo zajął 47. miejsce indywidualnie. W lutym i wrześniu 2014 czterokrotnie stawał na podium zawodów Pucharu Karpat w Râșnovie. W międzynarodowych zawodach organizowanych przez FIS po raz ostatni startował w lutym 2015, zajmując 55. i 50. miejsce w konkursach FIS Cupu w Hinterzarten.

Jest medalistą mistrzostw Rumunii – indywidualnie zdobył brązowy medal w 2013. Stawał również na podium konkursów drużynowych – zdobył złoty medal w 2011 oraz brązowy w 2012, 2013 i 2014.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Starty V. Tatu na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Igrzyska olimpijskie młodzieży

Indywidualnie

Starty V. Tatu na igrzyskach olimpijskich młodzieży – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty V. Tatu na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Rumuńscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1996